Синовиóма — [ от  — вместе и  — яйцо, синовиальная оболочка + -оmа] — опухоли, происходящие из синовиальной оболочки суставов, синовиальных влагалищ и синовиальных сумок. Различают доброкачественную и злокачественную синовиому. Доброкачественные синовиомы — чаще всего развиваются на синовиальных влагалищах; злокачественные синовиомы (синовиальные саркомы (synovial sarcomas)) — могут образоваться в любом месте, где в норме синовиальная ткань обычно отсутствует (например, в ткани пищевода).

Этиология

Клиника 
Клиническая картина синовиомы характеризуется возникновением болей в области пораженного сустава или мягких тканей. Болевой синдром менее выражен, если опухоль имеет мягкую консистенцию. Однако он нарастает по мере разрастания синовиомы и разрушения ею подлежащих тканей, в том числе и кости. Боли сопровождаются ограничением движений в суставе или всей конечности. При прощупывании места болезненности выявляется различных размеров (от 2 до 20 см) опухолевое образование, без четко пальпируемых границ, которое может иметь плотную или мягкую консистенцию. Наиболее распространенная локализация синовиомы — суставы или мягкие ткани нижних конечностей. Поражение верхних конечностей встречаются примерно в 12 % случаев.
Клиническое течение синовиомы сопровождается нарушением общего состояния пациента: повышением температуры тела, ухудшением аппетита, снижением веса, общим недомоганием, повышенной утомляемостью. При метастазировании опухоли в регионарные лимфатический узлы отмечается их увеличение и уплотнение.
Отдаленные метастазы синовиомной саркомы чаще всего наблюдаются в костях и легких, намного реже — в органах брюшной полости, коже и других структурах.

Наиболее часто среди новообразований встречается доброкачественная синовиома. Известно, что злокачественная синовиальная саркома встречается в 3-5 раз реже на фоне доброкачественного течения синовиомы, чаще в мягких тканях коленного сустава.

Лечение  
Наиболее эффективным методом лечения является радикальное удаление опухоли. Если поражено большое количество тканей, лимфоузлы, проводят ампутацию конечности. Лучевая терапия рекомендуется до и после операции. Она позволяет направленно воздействовать на ткани опухоли и подавлять ее рост.
С целью устранения метастазов и уменьшения размера опухоли назначается также химиотерапия. Обычно этот метод лечения используют на последней стадии болезни, когда появились метастазы. Вероятность рецидива после удаления опухоли составляет 25%.

Прогноз

См. также 
 Саркома
 Доброкачественные опухоли
 Злокачественные опухоли

Примечания 

Доброкачественные новообразования
Заболевания опорно-двигательного аппарата человека
Злокачественные новообразования